Bernard du Bus de Gisignies, un savant et homme politique belge (1808 - 1874).
 Leonard du Bus de Gisignies (1770-1849), un gouverneur des Indes néerlandaises